Die Serie A 1961/62 war die 30. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 27. August 1961 und endete am 15. April 1962. Als Aufsteiger kamen der AC Venedig, Ozo Mantova und der FC Palermo aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete der AC Mailand und wurde damit Nachfolger von Juventus Turin. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Milan. Für den Messestädte-Pokal qualifizierten sich der AS Rom und Sampdoria Genua. Über die Coppa Italia sicherte sich AC Neapel die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten der Padova Calcio, Calcio Lecco und Udinese Calcio.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1961/62
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1961
Fußballsaison 1961/62